Рибейре́, Рібейре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південний схід від Парижа, 125 км на північ від Марселя, 45 км на захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 53 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 102,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Рибейре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рибейре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи